XXX Чемпионат Европы по фехтованию проходил в «Tbilisi Gymnastic Arena» Тбилиси (Грузия) 12-17 июня 2017 года. Было разыграно 12 комплектов наград: в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях среди мужчин и женщин. В личных соревнованиях поединок за третье место не проводился и бронзовая медаль присуждалась обоим проигравшим полуфиналистам. Среди команд проводился бой за третье место.

Календарь

Медали

Медалисты

Мужчины

Женщины

Индивидуальная шпага

Индивидуальная рапира

Индивидуальная сабля

Командная шпага

Итоговое положение

Командная рапира

Итоговое положение

Командная сабля

Итоговое положение

Женщины

Индивидуальная шпага

Индивидуальная рапира

Индивидуальная сабля

Командная шпага

Итоговое положение

Командная рапира

Итоговое положение

Командная сабля

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата.
 Результаты в базе Федерации фехтования России

Фехтование
Июнь 2017 года
Фехтование
2017
Чемпионаты Европы в Грузии
Международные спортивные соревнования в Тбилиси